Mason Capwell is een personage uit de soapserie Santa Barbara. De rol werd gespeeld door Lane Davies (1984-1989), Terry Lester (1989-1990) en Gordon Thomson (1990-1993).

Mason is de oudste Capwell-zoon en tevens advocaat. Hij citeert Shakespeare, studeerde aan Harvard en heeft een drankprobleem.

Al tijdens het eerste jaar van de soap wordt Mason neergezet als het zwarte schaap van de familie Capwell. Zijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen hij een klein jongetje was. Aangezien Mason daarna nauwelijks meer van zijn moeder hoorde, was hij voornamelijk aangewezen tot zijn vader, C.C. Capwell, en diens nieuwe vrouw, Sophia. In de ogen van Mason stond hij bij zijn vader altijd in de schaduw van de kinderen die Sophia hem schonk, vooral dochter Eden. Mason en Eden raakten regelmatig in conflict over het familiebedrijf, maar verzoenden zich na een aantal jaar. De band met zijn vader bleef echter complex. C.C. verwijderde Mason zo nu en dan uit zijn testament en Mason had als wraak een affaire met Gina, destijds de vrouw van C.C.

De eerste liefde van Mason was de onschuldige voormalige non Mary Duvall. Dankzij Gina's manipulaties zocht Mary het geluk bij de gemene Mark McCormack, die haar later verkrachtte. Mary raakte zwanger van Mason, of Mark. De vader werd nooit onthuld omdat Mary stierf toen de letter "C" van het Capwell Hotel op haar viel. Mason was ontroostbaar en werd geheeld door de evangelist Lily Light. Lily bleek al snel een oplichtster te zijn en ook nog Gina's dochter.

Toen advocate Julia Wainwright zwanger wilde worden, ging Mason een contract met haar aan. Julia raakte inderdaad zwanger en beviel van hun dochter, Samantha. Mason was tegen die tijd getrouwd met oud-actrice Victoria Lane, mede omdat zij hem aan Mary deed denken. Mason werd echter verliefd op Julia, maar het duurde maanden voordat de twee toegaven aan hun gevoelens. De scheiding tussen Mason en Victoria was dan ook niet snel geregeld.

Net toen Mason en Julia het geluk hadden gevonden, werd Mason verdacht van de moord op Mark McCormack. Mason dook onder in het klooster van Michael Donnelly om de ware moordenaar te vinden. Na een brand raakte Mason vermist en dood gewaand. Julia en de Capwells waren in diepe rouw.

Enkele maanden later werd Mason gevonden door Gina in Las Vegas. Mason had een tweede persoonlijkheid, de cowboy Sonny Sprockett, ontwikkeld en beide persoonlijkheden wisten niet van elkaars bestaan. Gina bewoog Sonny ertoe om zich voor te doen als Mason om toegang te krijgen tot het Capwell-geld. Sonny hield niet van Julia en ondanks hun verloving bedroog hij haar met Gina. Julia dook vervolgens het bed in met Michael. Sonny en Gina trouwden, maar Mason werd neergeschoten en bracht een bezoekje aan de hemel, waar Mary zijn beschermengel bleek te zijn. Terug op aarde trouwde Mason met Julia.

Mason bedroog Julia datzelfde jaar nog met Sasha Schmidt. Julia gooide hem uit huis, maar van een scheiding kwam het niet. Sasha werd vermoord en in het bed van Julia gelegd door de krankzinnige Laura Asher. Mason en Julia verstopten het lijk in hun vrieskist terwijl ze op zoek gingen naar de echte dader. Hier slaagden ze in.

Mason kreeg weer een drankprobleem en bracht het leven van Samantha in gevaar. De maat was vol voor Julia en ze vroeg de scheiding aan. Mason kreeg een relatie met de manipulerende Cassandra Benedict, die eigenlijk van Warren Lockridge hield. Mason werd wederom neergeschoten en Warren was hoofdverdachte. De strijd tussen Mason en Warren duurde maanden. Mason en Cassandra verloofden zich, maar hij hield nog steeds van Julia en won haar terug.

Tijdens het laatste jaar van de serie trouwden Mason en Julia. Ze verlieten hun strandhuis voor een grote villa, waar spookachtige gebeurtenissen aan de orde van de dag waren. Julia onderzocht de gebeurtenissen en zowel zij als Samantha kregen een mysterieuze ziekte. Gelukkig werden ze allebei beter.

Mason en Julia konden geen tweede kind krijgen. Ze adopteerden in de laatste aflevering samen een jongetje, en Julia onthulde vervolgens dat ze toch zwanger was geworden.

Externe link 
 The Mason Chronicles

Personage uit Santa Barbara